Padua kan syfta på:

 Paduaskolan – en skolbildning i italienskt måleri som spelade en viktig roll på 1400-talet under Francesco Squarcione
 Universitetet i Padua – ett universitet grundat 1222
 363 Padua – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Italien 

 Padova (provins), provins, Veneto, 
 Padua, provinshuvudstad, Veneto, Provincia di Padova, 

Robotskapade Italienförgreningar